Mit dem Namen Zeche Helene gab es in Deutschland mehrere Bergwerke. Dies waren unter anderem:

 Die Zeche Helene (Essen) in Essen-Altenessen
 Die Zeche Helene (Witten) in Witten-Heven
 Die Zeche Helene Gertrud in Witten-Bommern
 Die Zeche Helene Tiefbau in Witten-Heven

Siehe auch
 Zeche Helena in Witten-Heven
 Helena Erbstolln in Witten-Heven
 Zeche Vereinigte Helene & Amalie in Essen-Altenessen
 Grube Helene im Lahn-Dill-Kreis